Seznam polkov z zaporedno številko 117.

Seznam 
 Pehotni
 117. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 117. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 117. strelski polk (ZSSR)
 117. pehotni polk (Wehrmacht)
 117. grenadirski polk (Wehrmacht)
 117. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 117. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 117. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 117. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 117. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi